Вячеслав Иванович Булавин (18 апреля 1946, Казань) — советский футболист, защитник и российский тренер. Мастер спорта СССР (1970).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ г. Казани.

В 1965 году прошёл стажировку в «Нефтянике» из Бугульмы, а через полгода оказался в главной команде Татарстана — казанском «Рубине». В середине 1967 года вместе с вратарём И. Галимовым по приглашению тренера А. Алова перешёл в «Зенит».

Всю карьеру в высшей лиге провёл в составе «Зенита». В чемпионатах СССР в 1967—1977 годах провёл 226 матчей и забил 10 мячей.

В 1972 году провёл два матча за олимпийскую сборную СССР.

Окончил институт им. Лесгафта (1980). По окончании ВУЗа — на тренерской работе, тренировал молодежь. Среди его воспитанников в 70-80-е годы — Сергей Кузнецов, Алексей Степанов, Александр Захариков, Игорь Комаров.

В 1985—1987 годах — тренер «Зенита». В 1990 году, с мая — главный тренер. Вместе с Анатолием Зинченко начал омолаживать состав. Появились юные Олег Дмитриев, Максим Боков, Михаил Зарицкий.

Далее работал в СДЮШОР «Зенит». Среди воспитанников — Александр Панов, Денис Угаров, Михаил Ткачук, Дмитрий Сенников.

Также работал тренером в «Зените-2» (1999—2000) и «Локомотиве» СПб (2001).

В 2002 году был начальником команды «Зенит-2».

Главный тренер ТФМК — 2005—2006 (июнь), консультант — 2007.

Достижения 

ТФМК
 Чемпион Эстонии: 2005
 Обладатель Кубка Эстонии: 2005/06
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 2005
 Финалист Кубка Эстонии: 2004/05

Примечания

Ссылки 
 От Казани до Таллина
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Нефтяник» Бугульма
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры ФК ТФМК
Мастера спорта СССР